Гёллерих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гёллерих, Август (1859—1923) — австрийский музыкальный педагог, музыковед, дирижёр и пианист.
 Гёллерих, Гизела (1858—1946) — австрийская пианистка.